«Тёмные ветра» () — американский телесериал в жанре психологического триллера, созданный Грэмом Роландом на основе серии книг Тони Хиллермана Leaphorn & Chee и выходящий на телеканале AMC.

Премьера первого сезона состоялась 12 июня 2022 года. Сезон насчитывает шесть серий. После премьеры сериал был продлён на второй сезон, который планируется выпустить в 2023 году.

Сюжет 
Действие сериала разворачивается в 1970-х годах, на юго-западе США и рассказывает о двух полицейских навахо, Джо Липхорне и Джиме Чи.

В ролях 
 Зан Макларнон — Джо Липхорн
 Кайова Гордон — Джим Чи
 Ноа Эммерих — Уитовер
 Джессика Маттен — Бернадетт Мануэлито: сержант полиции навахо, работающая в тесном сотрудничестве с Липхорном
 Рэйн Уилсон — Посвященный Дэн: миссионер, который полагается на свою веру для вербовки последователей

Производство 
В июле 2021 года было объявлено, что телеканал AMC начал разработку сериала «Тёмные ветра». Его создателем стал Грэм Роланд, который также выступил исполнительным продюсером вместе с Заном Макларноном, Джорджем Мартином, Робертом Редфордом, Тиной Элмо, Винсом Герардисом, Винсом Каландрой и Крисом Эйром. Редфорд ранее уже был исполнительным продюсером двух других адаптаций серии Leaphorn & Chee, «Тёмный ветер» и Skinwalkers. Каландра выступает в роли шоураннера, а Эйр срежиссировал пилотный эпизод. Производством сериала занимаются компании AMC Networks и Dark Winds Productions.

Главные роли в сериале получили Зан Макларнон и Кайова Гордон. В августе 2021 года Ноа Эммерих получил роль Уитовера. В том же месяце Джессика Маттен получила роль Бернадетт Мануэлито. Рэйн Уилсон получил роль «Посвященного Дэна» в начале сентября.

Съёмки сериала прошли с конца августа по ноябрь 2021 года и охватили Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Эспаньолу, Тесуке-Пуэбло, Кочити-Пуэбло и Навахо-Нейшен.

Премьера сериала состоялась 12 июня 2022 года. В том же месяце он был продлён на второй сезон.

Примечания 

Исторические телесериалы о 1970-х годах